Ко́фе:
 Кофе — напиток, изготавливаемый из жареных зёрен кофейного дерева.
 Кофе — род вечнозелёных растений.
 Кофе — советская рок-группа из Ленинграда, существовавшая в период 1984—1987 годов.

Персоналии 
  (род. 1956) — американский футболист, вратарь.
 Кофе, Уильям Джон (1774—1846) — британский художник и скульптор, работавший с гипсом, фарфором и терракотой.

См. также